Matschoss ist der Familienname folgender Personen:

Conrad Matschoss (1871–1942), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer
Michel Matschoss (* 1943), deutscher Spieleautor
Ulrich Matschoss (1917–2013), deutscher Schauspieler